Příjmení Horváth nebo Chorváth je příjmení maďarského původu a znamená Chorvat. Jedná se o nejčastější příjmení na Slovensku a jedno z nejčastějších v Maďarsku. Jeho nositeli je více různých osobností:

 Adolf Horváth, slovenský a československý politik (1879–1934), poslanec v letech 1918–1919
 Alexander Horváth (* 1938) – slovenský fotbalista
 Alois Horváth (1947–2012) – romský muzikant a mistr houslař
 Csaba Horváth, vícero nositelů, viz rozcestník
 Cyril Horváth (1864–1931) – slovenský právník a národovec
 David Horváth (* 1972) – český fotograf, filmař a snowboardista
 Deana Horváthová (Deana Jakubisková; * 1958) – slovenská herečka
 Dušan Horváth (* 1964) – český fotbalista
 Emil Horváth (* 1945) – slovenský herec a režisér
 Emil Horváth st. (1923–2001) – slovenský herec
 Ferenc Horváth (* 1973) – maďarský fotbalista
 František Horváth (* 1855–1939) – slovenský houslista
 František Horváth (1951) – slovenský fotbalista
 Gabriela Hejdová-Horváthová (* 1877–1967) – chorvatsko-česká operní pěvkyně
 Ivan Horváth (1904–1960) – slovenský advokát a politik, v 50. letech politicky pronásledovaný
 Ján Horváth (* 1934) – slovenský fotbalista
 Jan Horváth Döme (1959–2020) – český básník romské národnosti
 Jan Křtitel Horváth (1732–1800) – maďarský fyzik a filozof
 Jana Horváthová (* 1967) – ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 Jaroslav Horváth (* 1971) – slovenský kulturista
 Jessica Horváthová (* 1946) – česká politička, kameramanka a režisérka
 Jozef Horváth, vícero nositelů, viz rozcestník
 Juraj Horváth, vícero nositelů, viz rozcestník
 Mariann Horváthová (* 1968) - maďarská sportovní šermířka
 Martin Horváth (1982–2016) - český fotbalista, záložník
 Michal Chorváth (1910–1982) - slovenský básník, literární kritik, politik KSS, poslanec SNR a FS
 Ödön von Horváth (1901–1938) – německy píšící dramatik a spisovatel
 Oľga Horváthová (* 1937) – slovenská a československá politička, bezpartijní poslankyně FS za normalizace
 Opika von Méray Horváth (1889–1977) – maďarská krasobruslařka
 Pavel Horváth (* 1975) – český fotbalista
 Pavol Horváth (* 1963) – slovenský baskytarista
 Petra Horváthová (* 1985) – česká filmová a divadelní herečka
 Rudolf Horváth (* 1947) – slovenský házenkář, pedagog a sportovní funkcionář
 Štěpán Horváth (* 1982) – český boxer romského původu a mistr Evropy
 Tereza Horváthová (* 1973) – česká spisovatelka a nakladatelka
 Valdemar Horváth (* 1966) – slovenský fotbalista
 Vlastimil Horváth (* 1977) – český zpěvák
 Vojtech Horváth (* 1984) – slovenský fotbalista
 Ziggy Horváth – český písničkář
 Zoltán Horváth (* 1937) – maďarský sportovní šermíř

Související články 
 Horvát

Česká příjmení
Slovenská příjmení
Maďarská příjmení